Ilia Andreïevitch Kabloukov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou, en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du HK CSKA Moscou pensionnaire de Pervaïa liga, le troisième échelon national. Il fait ses débuts avec l'équipe première dans la Superliga en 2006. Il est repêché par les Canucks de Vancouver en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2007. Lors de la première saison de la Ligue continentale de hockey, il signe au Torpedo Nijni Novgorod. Il rejoint un an plus tard le HK Spartak Moscou. Il remporte la Coupe Gagarine 2015 et 2017 avec le SKA Saint-Pétersbourg et en 2021 avec l'Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga ||25 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga ||50 ||6 ||11 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga ||42 ||10 ||25 ||35 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HK CSKA Moscou || Superliga ||24 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2007-2008 || HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga ||- ||- ||- ||- ||- || 2|| 1|| 3|| 4||2
|-
| 2007-2008 ||  HK CSKA Moscou || Superliga ||50 ||4 ||9 ||13 ||18 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2008-2009 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||42 ||1 ||3 ||4 ||8 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 5|| 7|| 12|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 8|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL || 25|| 4|| 3|| 7|| 8|| 13|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 46|| 4|| 3|| 7|| 20|| 12|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 51|| 4|| 12|| 16|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 43|| 2|| 13|| 15|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 9|| 1|| 3|| 4|| 0|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 45|| 4|| 10|| 14|| 13|| 22|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||55 ||3 ||8 ||11 ||14 ||15 ||1 ||0 ||1 ||16
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47|| 5|| 5|| 10|| 35|| 16|| 0|| 1|| 1|| 16
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47||3 || 13|| 16|| 22|| 15|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49 ||3 || 5|| 8|| 10 || 18|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL ||48 ||0 ||3 ||3 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 42 || 1 || 1 || 2 || 14 || 16 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL ||46 ||2 ||2 ||4 ||11 ||11 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Moscou || KHL || 68|| 7|| 9|| 16|| 12|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6

Au niveau international 

|-
| 2006 || Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1|| Cinquième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4|| 0|| +5|| align="left"| Sixième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine